Bruce Wayne: Gothom City 1987 — шостий студійний альбом американського репера Esham, виданий у червні 1997 р. лейблом Gothom Records. Платівка посіла 57-му сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Учасники 
 Esham — виконавчий продюсер, продюсер, програмування
 Зела Вільямс — бек-вокал
 Mastamind — запрошений гість
 TNT — запрошений гість
 Moebadis — запрошений гість
 Drunken Master — запрошений гість

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми